Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Nancy Richey 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Assente
 Rosie Casals (secondo turno)
 Nancy Richey (finale)

 Kerry Melville (semifinali)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Françoise Dürr (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1973